Abijah steht für:

 Abija, König von Juda
 Abijah Creek, Fluss im US-Bundesstaat New York